Il doppio  del Delray Beach International Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Maks Mirny e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Mirnyi ha fatto coppia con Ashley Fisher, ma ha perso al 1º turno contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Murray ha fatto coppia con Dušan Vemić, ma ha perso ai quarti contro Rajeev Ram e Bobby Reynolds.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno vinto in finale, 6–4, 6–4, contro Marcelo Melo e André Sá.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcelo Melo /  André Sá (finale)

  Jamie Murray /  Dušan Vemić (quarti)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009